Torres puede referirse a:

Arquitectura y edificios 
 Torre, edificación es de mucha más altura que de la superficie interior.

Accidentes geográficos 
 Estrecho de Torres, entre Australia y Papúa Nueva Guinea.
 Cabo de Torres, saliente costero en España.

Antroponimia 
 Torres, apellido.

Islas 
 Islas del Estrecho de Torres, archipiélago de Australia y Papúa Nueva Guinea en el estrecho de Torres.
 Islas de Torres, archipiélago del Uruguay.
 Islas Torres, archipiélago de Vanuatu.

Divisiones administrativas 
Argentina
 Torres, localidad de la provincia de Buenos Aires.
 Miguel Torres, localidad de la provincia de Santa Fe.

Brasil
 Torres, municipio del estado de Río Grande del Sur.

Chile
 Torres del Paine, comuna de la provincia de Última Esperanza.

Colombia
 Sabana de Torres, municipio del departamento de Santander.

España
 Torres, municipio de la provincia de Jaén.
 Torres, localidad del municipio de Calatayud, en la provincia de Zaragoza.
 Torres, localidad del municipio de Cesuras, en la provincia de La Coruña.
 Torres, localidad del municipio de Medina de Pomar, en la provincia de Burgos.
 Torres, localidad del municipio de Torrelavega, en la provincia de Cantabria.
 Torres, localidad del municipio de Villajoyosa, en la provincia de Alicante.
 Torres, localidad del municipio de Villarmayor en la provincia de La Coruña.
 Ses Torres, localidad del municipio de Santa Eulalia del Río, en la provincia de las Islas Baleares.
 Torres Cabrera, localidad del municipio de Córdoba, provincia de Córdoba.
 Torres Torres, municipio de la provincia de Valencia.
 Torres de Abajo, localidad del municipio de Valle de Valdebezana, en la provincia de Burgos.
 Torres de la Alameda, municipio de la provincia de Madrid.
 Torres de Alás, localidad del municipio de Alás Serch, en la provincia de Lérida.
 Torres de Albanchez, municipio de la provincia de Jaén.
 Torres de Albarracín, municipio de la provincia de Teruel.
 Torres de Alcanadre, municipio de la provincia de Huesca.
 Torres de Barbués, municipio de la provincia de Huesca.
 Torres de Berrellén, municipio de la provincia de Zaragoza.
 Torres del Carrizal, municipio de la provincia de Zamora.
 Torres de Cillobre, localidad del municipio de Laracha, en la provincia de La Coruña.
 Torres de Elorz, localidad del municipio de Noáin, en la provincia de Navarra.
 Torres de Mar, localidad del municipio de Sueca, en la provincia de Valencia.
 Torres de Montecierzo, localidad del municipio de Tarazona, en la provincia de Zaragoza.
 Torres de Montes, localidad del municipio de Blecua y Torres, en la provincia de Huesca.
 Torres del Obispo, localidad del municipio de Graus, en la provincia de Huesca].
 Torres del Río, municipio de la provincia de Navarra.
 Torres de Segre, municipio de la provincia de Lérida.
 Las Torres de Aliste, localidad del municipio de Mahíde, en la provincia de Zamora.
 Las Torres de Cotillas, municipio de la provincia de Murcia.
 Les Torres de Sanui, localidad del municipio de Lérida, en la provincia de Lérida.
 Abia de las Torres, municipio de la provincia de Palencia.
 Alberca de las Torres, localidad del municipio de Murcia, en la provincia de Murcia.
 Blecua y Torres, municipio de la provincia de Huesca.
 Cabezo de Torres, localidad del municipio de Murcia, en la provincia de Murcia.
 Cañete de las Torres, municipio de la provincia de Córdoba.
 Dos Torres, municipio de la provincia de Córdoba.
 Dos Torres de Mercader, localidad del municipio de Castellote, en la provincia de Teruel.
 Font d'En Torres, localidad del municipio de Morella, en la provincia de Castellón.
 Horcajo de las Torres, municipio de la provincia de Ávila.
 Lucainena de las Torres, municipio de la provincia de Almería.
 Madrigal de las Altas Torres, municipio de la provincia de Ávila.
 Medina de las Torres, municipio de la provincia de Badajoz.
 Nueva Villa de las Torres, municipio de la provincia de Valladolid.
 Pezuela de las Torres, municipio de la provincia de Madrid.
 Plana de les Torres, localidad del municipio de Torrellas de Foix, en la provincia de Barcelona.
 Puente Torres, localidad del municipio de Valdeganga, en la provincia de Albacete.
 Quintanilla de las Torres, localidad del municipio de Pomar de Valdivia, en la provincia de Palencia.
 San Juan de Torres, localidad del municipio de Cebrones del Río, en la provincia de León.
 San Martín de Torres, localidad del municipio de Cebrones del Río, en la provincia de León.
 Santa María de Villalba y Can Torres, localidad del municipio de Abrera, en la provincia de Barcelona.
 Souto de Torres, localidad del municipio de Castroverde, en la provincia de Lugo.
 Valencia de las Torres, municipio de la provincia de Badajoz.
 Villaescusa de las Torres, localidad del municipio de Pomar de Valdivia, en la provincia de Palencia.
 Villanueva de las Torres, municipio de la provincia de Granada.

Italia
 Porto Torres, municipio de la provincia de Sassari.

México
 Zacoalco de Torres, municipio del estado de Jalisco.

Perú;
 Distrito de Torres Causana, división administrativa de la provincia de Maynas.

Portugal
 Torres, freguesia del municipio de Trancoso, en el distrito de Guarda.
 Torres Novas, municipio del distrito de Santarém.
 Torres Vedras, municipio del distrito de Lisboa.
 Torres do Mondego, freguesia del municipio de Coímbra, en el distrito de Coímbra.
 Cabanas de Torres, freguesia del municipio de Alenquer, en el distrito de Lisboa.

Venezuela
 Torres, municipio del estado de Lara.

Personas 
 Andrés Torres Queiruga (1940-), teólogo español.
 Àxel Torres (1983-), periodista español.
 Coraima Torres (1973-), actriz venezolana.
 Curro Torres (1976-), futbolista español.
 Dayanara Torres Delgado, Miss Universo, 1993.
 Diego Torres (1971-), cantautor argentino.
 Dimas Torres, maestro de molino aceitero y sindicalista español, procurador en cortes durante el período franquista.
 Lolita Torres (1930-2002), cantante argentina, madre del cantante Diego Torres.
 Fernando Torres (1984-), futbolista español.
 Gumersindo Torres (1875-1947), médico y político venezolano.
 Hugo Torres Ocampo (1945-), futbolista guatemalteco.
 Joaquín Torres García (1874-1949), artista plástico y teórico del arte uruguayo.
 John Fitzgerald Torres (1964-), poeta y narrador colombiano.
 Juan José Torres González (1920-1976), presidente de Bolivia (1970-1971).
 Mara Torres (1974-), periodista española.
 Oscar Torres (1976-), baloncestista venezolano.
 Eduardo Serrano Torres (1911-2008), músico venezolano.
 Joaquín Crespo Torres (1841-1898), militar venezolano.

Autores de nombres científicos 
A.M.Torres: Andrew M. Torres (fl. 1972).
J.H.Torres: Jorge Hernan Torres (1935-).
L.Torres: Leticia Torres (fl. 1993).
Lluis Torres: Lluis Torres (fl. 1998).
M.F.Torres: M.F. Torres (fl. 1985).
Torres: María Amelia Torres (1931-2011).
N.Torres: Néstor Torres (fl. 1990).
C.Torres: Cristina Torres Gómez (fl. 2007).

Desambiguaciones de nombre y apellido

Véase también 

 Torre, 
 La Torre, 
 Las Torres, 
 Los Torres,